

Geografia 
Italia
Tocco Caudio – comune della Campania
Tocco da Casauria – comune dell'Abruzzo

Persone

Famiglia Tocco
Tocco – famiglia di conti di Cefalonia
Carlo I Tocco
Carlo II Tocco
Carlo III Tocco
Leonardo I Tocco
Leonardo II Tocco
Teodora Tocco

Altri
 Albert Tocco (1929-2005) – criminale statunitense
 Carlo di Tocco (XII secolo-1207 circa) – giurista e glossatore italiano
 Giuseppe Tocco (1912-2006) – politico italiano
 Felice Tocco (1845-1911) – filosofo e storico della filosofia italiano
 Fulvio Tocco (1952) – politico italiano

Altro 
Tocco – copricapo di origine rinascimentale, usato ancora oggi dai giudici e negli ambienti accademici
Tocco – nel Touch Rugby l'azione atta a fermare l'avversario
Fortezza del Tocco – fortificazione del XVI secolo di Acireale nella città metropolitana di Catania

Pagine correlate
 Tocci

Altri progetti